«Ореа́нда» — адмиральская яхта Черноморского флота Российской империи. Строитель - Акимов, Алексей Семёнович. В августе 1848 года отправилась из Николаева вокруг Европы в Кронштадт и, победив в парусных гонках, тем же путём возвратилась назад. Командовал яхтой лейтенант флота И. С. Унковский, которому после гонок был вручен приз из рук императора. В соревнованиях участвовало 11 яхт (пять тендеров и шесть шхун). Судейским кораблем гонок был назначен фрегат «Паллада».

История Николаева (Николаевская область)
Яхты Российской империи